Njemačka je federalna država koja se dijeli na 16 saveznih pokrajina. Te pokrajine se u njemačkom jeziku službeno zovu savezne zemlje (Bundesländer), međutim radi prilagođavanja našem pravnom nazivlju se u hrvatskom jeziku koristi izraz "savezne pokrajine".

Oko prevođenja imena nekih pokrajina na hrvatski jezik se još uvijek vode rasprave.

Vanjske poveznice